Postelichus är ett släkte av skalbaggar. Postelichus ingår i familjen öronbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Öronbaggar
Postelichus